Ahlemeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Gisela Ahlemeyer (1947–2021), deutsche Leichtathletin
 William Ahlemeyer (1907–??), US-amerikanischer Handballspieler

Siehe auch:
 Melanie Ahlemeier (* 1974), deutsche Journalistin
 C. Wilhelm Kayser, Ahlemeyer & Co
 Ahlemeyer Branch